State of Decay — серия компьютерных игр в жанре survival horror от третьего лица. Серия была разработана компанией Undead Labs и издана Xbox Game Studios.

Игровой процесс 
State of Decay — серия компьютерных игр в жанре survival horror. Все игры имеют открытый мир, который кишит зомби. Геймплей всех частей вращается вокруг поиска и укрепления баз, исследования мира, спасения выживших и сбора различных ресурсов, таких как еда и снаряжение, а также защиты базы от нападения зомби. State of Decay 2 вводит во франшизу кооперативный мультиплеер до четырёх игроков. В отличие от многих других игр про зомби, State of Decay не об убийстве зомби. Вместо этого игрок должен стараться избегать их, собирать ресурсы и распоряжаться ими с умом, а также взаимодействовать с другими выжившими. По словам , основателя Undead Labs, серия исследует "человеческий фактор", то, как люди взаимодействуют друг с другом и делают выбор во времена отчаяния и безнадёжности.

Игры

State of Decay (2013) 

State of Decay — дебютное проект Undead Labs. Первоначально анонсированный как "Class3", игра была выпущена для Xbox Live Arcade, на платформы Xbox 360 и Windows в июне 2013 года. Первый проект компании стал для них коммерческим успехом, игра разошлась тиражом 250 000 копий за 2 дня. Улучшенная версия игры под названием State of Decay: Year-One Survival Edition, в которой были представлены новое оружие, транспортные средства и персонажи, была выпущена в 2015 году для Windows и Xbox One.

State of Decay 2 (2018) 

State of Decay 2 — вторая часть вводит в франшизу кооперативный режим до четырех игроков, который был отменен в первой игре из-за ограниченных ресурсов у компании. State of Decay 2 была выпущена для Xbox One в мае 2018. Хотя критический прием игры был неоднозначным, игра стала самой продаваемой компьютерной игрой в США в месяц ее выпуска, а продажи при запуске удвоились по сравнению с первой игрой. Благодаря успеху подписки Xbox Game Pass в 2019, количество игроков составляло более 5 миллионов. Для игры было выпущено дополнение Heartland, а также несколько незначительных DLC. Улучшенная версия игры под названием "Juggernaut Edition", добавила в игру многочисленные улучшения, была выпущена в марте 2020 года.

State of Decay 3 (TBA) 
После выхода State of Decay 2 Microsoft полностью приобрела Undead Labs, превратив ее в свою собственную студию. Компания работает над третьей частью франшизы, которая должна быть выпущена для Windows и Xbox Series X/S.

Отменённый проект 
Изначально Class4 задумывалась как продолжение первой игры. Предполагалось, что это будет массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра. Однако от концепции отказались после успеха State of Decay, поскольку поклонники игры требовали более расширенного и отшлифованного сиквела вместо игры, которая кардинально бы отличалась от первоначального проекта.

Оценки

Продажи

Летом 2018 года благодаря уязвимости в защите Steam Web API стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в State of Decay хотя бы один раз, составляет 1 083 514 человек, а в State of Decay: Year One Survival Edition 403 911.

Примечания

Ссылки 
 
Серия игр State of Decay
Survival horror